Lekkoatletyka na Światowych Igrzyskach Wojskowych 2003 – zawody lekkoatletyczne, które były organizowane przez CISM dla sportowców-żołnierzy, odbywały się w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2003 na Stadio Angelo Massimino w Katanii podczas światowych igrzysk wojskowych. Jedyną konkurencją rozegraną poza głównym obiektem był bieg maratoński, którego trasa została poprowadzona ulicami Palermo.

Zawody były równocześnie traktowane jako 42 Wojskowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce.

Harmonogram 

 Legenda

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2003 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka we Włoszech
2003
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003